Фатку́ллин, также Фатку́лин — тюркская фамилия. Женская форма Фатку́ллина, также .

Известные носители 
 Фаткуллин, Анвар Асадуллович (1922—1986) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Фаткуллин, Гаяз Талгатович (род. 1974) — российский мусульманский деятель, муфтий.
 Фаткуллин, Губай Салимович (1914—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Фаткуллин, Ильдар Раилевич (род. 1982) — российский спортсмен (прыжки с трамплина).
 Фаткуллин, Марс Нургалиевич (1939—2003) — советский и российский физик, профессор, член группы космонавтов-учёных.
 Фаткуллин, Наиль Фидаиевич (род. 1954) — советский и российский физик.
 Фаткуллин, Олег Хикметович (род. 1933) — специалист в области конструкционных материалов.
 Фаткуллин, Фархад Наилевич (род. 1979) — российский викимедиец и переводчик.

Фаткуллина

См. также 
 Фаткулин
 Фаткуллино
 Фатхуллин